Plum Creek puede referirse a:
 Municipio de Plum Creek (condado de Mitchell, Kansas)
 Plum Creek (Virginia), lugar designado por el censo en el condado de Montgomery, Virginia.
 Municipio de Plum Creek (condado de Kossuth, Iowa)
 Municipio de Plum Creek (condado de Butler, Nebraska)
 Distrito electoral de Plum Creek (condado de Wayne, Nebraska)
 Distrito electoral de Plum Creek (condado de Frontier, Nebraska)